Тюхтин — фамилия; имеет женскую форму Тюхтина.
 Тюхтин, Виктор Степанович (1923—1988) — советский философ, доктор философских наук, профессор.
 Тюхтин, Павел Сергеевич (1925—1997) — деятель советской промышленности, директор Куйбышевского авиационного завода.